Самардак Александр Сергеевич (род. 19 марта 1979, с. Лучки, Приморский край) — российский ученый-физик, проректор по научной работе Дальневосточного федерального университета (с 2020). Доктор физико-математических наук, профессор.

Биография 
В 2000 году с отличием окончил физико-математический факультет Уссурийского государственного педагогического института с присвоением квалификации «Учитель физики и информатики».

С 2000 по 2002 годы — ассистент кафедры общей физики Уссурийского государственного педагогического института.

С 2002 по 2004 годы — ассистент кафедры общей физики Дальневосточного государственного университета.

В 2003 году окончил аспирантуру Института физики и информационных технологий Дальневосточного государственного университета и защитил диссертацию на соискание ученой степени кандидата физико-математических наук по специальности «Физика конденсированного состояния» по теме «Межслоевая связь нанокристаллических магнитных Co/Cu/Co пленок». 

С 2003 по 2006 годы — научный сотрудник Центра полупроводниковой электроники Института автоматики и процессов управления ДВО РАН, старший преподаватель кафедры электроники, ведущий инженер и научный сотрудник лаборатории пленочных технологий Дальневосточного государственного университета.

С 2005 по 2011 годы — доцент кафедры электроники Дальневосточного государственного университета.

В 2010 году присвоено ученое звание доцента.

С 2011 по 2020 годы — доцент кафедры компьютерных систем Дальневосточного федерального университета.

С 2011 по 2019 годы — ведущий научный сотрудник лаборатории пленочных технологий Дальневосточного федерального университета. По совместительству является старшим научным сотрудником лаборатории функциональных материалов Научно-образовательного центра «Нанотехнологии» Южно-Уральского государственного университета.

С 2015 по 2018 годы обучался в докторантуре Дальневосточного федерального университета. 

С 2016 года — эксперт Российской академии наук, с 2020 — эксперт Российского научного фонда.

В 2019 году защитил докторскую диссертацию по теме «Структура, магнитные и транспортные свойства нано- и микросистем различной размерности на основе 3d-металлов» по специальности «Физика конденсированного состояния».

С 2019 года — главный научный сотрудник лаборатории пленочных технологий Дальневосточного федерального университета, профессор кафедры компьютерных систем Школы естественных наук Дальневосточного федерального университета.

В 2020 году стал суперфиналистом конкурса «Лидеры России» по специализации «Наука».

С 2020 года — проректор по научной работе Дальневосточного федерального университета.

Проходил научные стажировки в университетах и научных институтах Великобритании, Германии, Норвегии, Южной Кореи. Является действительным членом Российского магнитного общества, а также имеет членство в Институте физики (Великобритания) и Институте инженеров по электротехнике и радиоэлектронике (США).

Научные работы 
Автор и соавтор более 200 научных публикаций, в том числе более 90 индексируемых Scopus и Web of Science, 12 патентов на изобретения и свидетельств о регистрации программ для ЭВМ. Основная сфера научных интересов посвящена исследованию новых материалов, созданию устройств наноэлектроники и электроники нового поколения (спинтронике).

Отдельные научные публикации:
 F. Nasirpouri, S. Barzegar, A.Yu. Samardak, A.V. Ognev, A.A. Zubkov, A. Stancu, A.S. Samardak, Mesophase micelle-assisted electrodeposition and magnetisation behavior of meso-porous nickel films for efficient electrochemical energy and magnetic device applications // Applied Surface Science 471 (2019) 776–785.
 A.G. Kolesnikov, M.E. Stebliy, A.S. Samardak, A.V. Ognev. Skyrmionium – high velocity without the skyrmion Hall effect // Scientific Reports 8 (2018) 16966
 A.S. Samardak, A.G. Kolesnikov, M.E. Stebliy, L.A. Chebotkevich, A.V. Sadovnikov, S.A. Nikitov, Abhishek Talapatra, Jyoti Mohanty, A.V. Ognev. Enhanced interfacial Dzyaloshinskii-Moriya interaction and isolated skyrmions in the inversion-symmetry-broken Ru/Co/W/Ru films // Applied Physics Letters 112 (2018) 192406

Награды 
 Победитель международного конкурса научных работ молодых ученых Роснано (2011)
 Лауреат Всероссийского конкурса "Лучший молодой ученый 2014 года" в номинации "Молодой кандидат наук" по направлению "Естественные науки" (2014)
 Победитель конкурса Нобелевского лауреата Андрея Гейма Science Drive-2015, Сколтех (2015)

Ссылки 
 Проректор по научной работе ДВФУ
 Лаборатория тонкопленочных технологий ДВФУ
 УЧЕНЫЙ ДВФУ СТАЛ ЕДИНСТВЕННЫМ ДАЛЬНЕВОСТОЧНИКОМ В СУПЕРФИНАЛЕ «ЛИДЕРОВ РОССИИ 2020 – НАУКА»
 Самардак Александр Сергеевич (лаборатория функциональных материалов ЮУГУ)
 Докторская диссертация (А. С. Самардак)
 Названы победители специализации «Наука» конкурса «Лидеры России»
 «Лидеров России» выбрали в «Науке»
 Профиль РИНЦ (А. С. Самардак)
 Александр Самардак назначен проректором по научной работе ДВФУ
 Самардак Александр Сергеевич
 Наука ДВФУ в лицах: доцент Школы естественных наук Александр Самардак
 Александр Самардак назначен проректором по научной работе Дальневосточного федерального университета
 Суперфиналист конкурса «Лидеры России» стал проректором ДВФУ

Физики России
Преподаватели Дальневосточного государственного университета
Преподаватели Дальневосточного федерального университета
Выпускники Дальневосточного федерального университета